Тато (Tato) може да се отнася за:
 татко – обръщение от дете към неговия баща
 Тато – название на държавния ръководител Тодор Живков
 Тато (лангобард) – крал на лангобардите

Други:
 Татомир, село в Република Македония